«Coco Jamboo» — сингл немецкой евродэнс-группы Mr. President с их второго студийного альбома We See the Same Sun. Песня стала хитом во многих европейских странах, достигнув 1-го места в Австрии, Чехии, Венгрии, Швеции и Швейцарии. Она также пользовалась успехом в США, достигнув 21-го места в Billboard Hot 100 в сентябре 1997 года.

Группа Mr. President получила премию Echo в Германии в категории лучший танцевальный сингл за песню «Coco Jamboo».

Критика 
Песня получила положительные отзывы критиков. Ларри Флик из журнала Billboard написал,  Издание Porcys включила песню в свой рейтинг «100 лучших синглов 1990—1999 годов».

Музыкальный клип 
Музыкальное видео, выпущенное в апреле 1996 года, было снято режиссером Джоном Буше. В нем участники группы гуляют по пляжу и исполняют песню. Съемки проходили в Карупано, небольшом городке, расположенном на побережье Венесуэлы.

Трек-лист 

 CD maxi — Europe (1996)
 «Coco Jamboo» (Radio Version) — 3:37
 «Coco Jamboo» (Extended Version) — 5:42
 «Coco Jamboo» (Groove Version) — 6:02
 «Coco Jamboo» (Mousse T.'s Club Mix — Radio Edit) — 3:10
 «Coco Jamboo» (Mousse T.'s Extended Club Mix) — 6:15
 «Coco Jamboo» (Mousse T.'s Dangerous Dub) — 6:17
 «Coco Jamboo» (Instrumental Version) — 3:33
 «Coco Jamboo» (Put In On Another Version) — 3:17

CD single — Europe (1996)
 «Coco Jamboo» (Radio Version) — 3:37
 «Coco Jamboo» (Extended Version) — 5:42

CD maxi Remixes — Europe (1996)
 «Coco Jamboo» (C. C.'s R & B Mix) — 4:14
 «Coco Jamboo» (Chico Y Chico Tribal Radio Mix) — 3:42
 «Coco Jamboo» (Candy Club Remix) — 5:46
 «Coco Jamboo» (Candy Club’s Ragga Jump) — 5:03
 «Coco Jamboo» (Chico Y Chico Tribal Remix) — 6:36
 «Coco Jamboo» (Original Radio Version) — 3:38

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Coco Jambo, слова песни 

Песни 1996 года
Синглы 1996 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Австрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Чехии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швеции
Синглы, возглавлявшие хит-парад Швейцарии
Синглы Warner Bros. Records